Хорст Кубе (; ,  — , ) — немецкий актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Работал на судостроительной верфи. Участник Второй мировой войны, служил в Кригсмарине Третьего рейха.

После окончания войны выступал в кабаре и в эпизодических ролях в театрах. Учился актёрскому мастерству у Гарри Бербера. С 1953 — актёр театров Берлина, Потсдама и Франкфурта-на-Одере, позже — служил в театре Берлинер ансамбль и Фридрихштадтпаласт.

С середины 1950-х годов Кубе входил в актерский коллектив DEFA, с 1954 —играл в кино на небольших второстепенных ролях, в основном, у режиссёра Курта Метцига.

Работал на телевидении ГДР — Deutscher Fernsehfunk.

Участвовал в короткометражных сатирических художественных фильмах из серии «Stacheltier», а также в телевизионных постановках DFF (Deutscher Fernsehfunk).

Хорст Кубе был женат и имел двух дочерей.

Фильмография 

  — Старкер или Жизнь взаймы / Stärker als die Nacht
 1954 — Опасный груз / Gefährliche Fracht — О’Брайен
 1954 — Сигнальные огни / Leuchtfeuer — на борту «Акры»
 1955 — Эрнст Тельман — вождь своего класса | Ernst Thälmann — Führer seiner Klasse (ГДР)
  — Берлинский роман / Eine Berliner Romanze (Германия) — Макс
  — Две матери /Zwei Mütter
  — Три девушки / Drei Mädchen im Endspiel — зритель
  — Восточный экспресс / Polonia-Express
  — Не покидайте мою Траудель / Vergesst mir meine Traudel nicht
  — След в ночи / Spur in die Nacht — молодой шпион
  — Казино Affair / Spielbank-Affäre — Генри
  — Эскадрилья «Летучая мышь» / Geschwader Fledermaus
  — Песня матросов / Das Lied der Matrosen
  — Швед-лотерейщик / Der Lotterieschwede
  — До удара молнии / Bevor der Blitz einschlägt
  — По особому заданию / Im Sonderauftrag — Лутц, ефрейтор
  — Болотная собака / Der Moorhund
  — Жизнь начинается / Das Leben beginnt
  — Мамаша Кураж и её дети / Mutter Courage und ihre Kinder — солдат
  — Отпуск без тебя / Urlaub ohne Dich
  — Совесть пробуждается / Gewissen in Aufruhr
  — Красная Шапочка / Rotkäppchen
  — Мёртвые не говорят / Tote reden nicht
  — Приключения Вернера Хольта / Die Abenteuer des Werner Holt — унтер-офицер Бёк  — Сыновья Большой Медведицы / Die Söhne der großen Bärin — Томас
  — Чёрная пантера — Пауль
  — Встречи (телесериал) / Begegnungen — полицейский
  — Забавные проделки язычников из Куммерова / Die Heiden von Kummerow und ihre lustigen Streiche
  — Знамя Кривого Рога / Die Fahne von Kriwoj Rog
  — След Сокола / Spur des Falken — Чет
  — Хлеб и розы / Brot und Rosen — Бёрнер
  — Смертельная ошибка / Tödlicher Irrtum
  — Гусары в Берлине / Husaren in Berlin — Оскар
  — Текумзе / Tecumseh — Старый Хантер
  — Апачи / Apachen — золотоискатель

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Германии
Участники Второй мировой войны